Юлиа́н Ми́ху (; 3 ноября 1926, Бухарест, Румыния — 20 июня 1999, , Румыния) — румынский кинорежиссёр и сценарист.

Биография 
В 1955 году окончил Институт имени Караджале. Дебютировал короткометражкой «За яблоками». Считался мастером экранизаций.

Фильмография

Режиссёр 
  — За яблоками / La mere (по Антону Чехову, 1955, с Маноле Маркусом)
  —  / Jocurile copilăriei
  — Жизнь не прощает / Viaţa nu iartă (с Маноле Маркусом, по Александру Сахии)
  — Сентиментальная повесть / Poveste sentimentală (по Хорию Ловинеску)
  — Белый процесс / Procesul alb (по Эуджену Барбу)
  —  / Neînfricaţii (сериал)
  — Феликс и Отилия / Felix şi Otilia (по Джордже Кэлинеску)
  — Мы не снимались, мы развлекались / Nu filmăm să ne-amuzăm
  — Александра и ад / Alexandra şi infernul (по )
  — Великий одиночка / Marele singuratic (по Марину Преде)
  —  / Femeia la volan
  — Слабый отсвет страдания / Lumina palidă a durerii (в советском прокате «Отзвуки далёкого прошлого»)
  — Человек и его тень / Omul şi umbra (сериал)
  —  / Comoara
  —  / Surorile
  —  / Anotimpul iubirii
  —  / Muzica e viaţa mea
  —  / Băiatul cu o singură bretea 
  —  / Dublu extaz

Сценарист 
  — Человек и его тень / Omul şi umbra (сериал)
  —  / Surorile

Награды 
 1981 — Почетный диплом XII Московского международного кинофестиваля («Слабый отсвет страдания»)
 1981 — номинация на «Золотой приз» XII Московского международного кинофестиваля («Слабый отсвет страдания»)

Литература 
 Кино: Энциклопедический словарь / Гл. ред. С. И. Юткевич. Москва, Советская энциклопедия, 1987. — с. 271

Ссылки 
 
 Юлиан Миху на сайте КиноПоиск

Выпускники института имени Караджале